People – amerykańskie czasopismo
 People – album jaki wydała w 1964 Barbra Streisand
 People – singiel Barbra Streisand
 People – EP zespołu Animal Collective z 2006

Zobacz też 
 The People – brytyjska gazeta